Northfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Northfield (Illinois)
Northfield (Kentucky)
Northfield (Massachusetts)
Northfield (Minnesota)
Tilton-Northfield (New Hampshire)
Northfield (New Jersey)
Northfield (Ohio)
Northfield (Vermont)
Verder:
Northfield (Birmingham), een wijk van de Engelse stad Birmingham